Temistocle – politico e generale greco
 Temistocle – dramma per musica di Johann Christian Bach
 Temistocle – melodramma di Giovanni Pacini
 Temistocle – nome proprio di persona maschile